Alter Platz steht für:
 Alter Platz (Braunschweig), siehe Liste der Kulturdenkmale im Stadtbezirk Stöckheim-Leiferde
 Alter Platz (Erpel), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Erpel
 Alter Platz (Klagenfurt am Wörthersee)

 Plaza Vieja (Havanna), siehe La Habana Vieja
 Staraja ploschtschad (Moskau), siehe Proteste nach den russischen Präsidentschaftswahlen 2012
 Stari trg (Ljubljana)
 Vieux Carré (New Orleans), siehe French Quarter (New Orleans)
Siehe auch:
 Altplatz